Terza est un nom commun et un nom propre italien et corse qui peut faire référence à :

Nom commun 
Terza est un mot féminin italien et corse qui signifie « troisième » et « tierce ».

Patronymie 

 Marizu Terza (née en 1953), artiste peintre argentine.

Toponymie 

 Piz Terza, un sommet des Alpes entre la Suisse et l'Italie ;
 Monte Terza Grande, un sommet en Italie.